Joder puede referirse a:
 Joder, término que se puede emplear como verbo (con significados diversos, como «molestar» y «fornicar») o como interjección de asombro.
 Joder, una ciudad del estado de Nebraska (Estados Unidos).

Enlaces externos 

Insulto